Plaats in Indonesië
 Ujong Baroh (Johan Pahlawan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh
 Ujong Baroh (Simpang Tiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh